Saar (rivier), een rivier in Frankrijk en Duitsland
 Saar (departement), een voormalig Frans departement gelegen in Duitsland
 Saar (Bahrein), een woongebied in Bahrein

Zie ook 
 Saarland, een deelstaat in Duitsland
 Saarbrücken, de hoofdstad van deze deelstaat